Рэджинальд Эвилин Питер Соутхауз-Чейни (; , Лондон —  Лондон) — английский писатель, работавший в жанре остросюжетного детектива. «Литературными наследниками» Чейни традиционного считаются Ян Флеминг и Джеймс Хедли Чейз.

Биография 
Рэджинальд Эвилин Питер Соутхауз-Чейни родился  в Лондоне. Его родители были выходцы из Ирландии. Его отец был владельцем небольшого рыбного магазина, а мать шила на заказ одежду, а позже открыла своё ателье.

В 1914 году 18-летним ушёл в армию. Он участвовал в Первой мировой войне. На военном поприще он дослужился до звания лейтенанта.

Первый роман Питера Чейни — «Этот человек опасен» — был опубликован в 1936 году.

Умер  в Лондоне.